Jangga (Batin XXIV), een plaats in Indonesië
Jangga (Losarang), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing